Открытый чемпионат Португалии 2014 — 26-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин и женщин, проводящегося в португальском городе Оэйраш и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 250 и тура WTA в рамках международной серии.

В 2014 году турнир прошёл с 26 апреля по 4 мая. Соревнование продолжало околоевропейскую серию грунтовых турниров, подготовительную к майскому Roland Garros.

Прошлогодние победители:
 в мужском одиночном разряде —  Станислас Вавринка
 в женском одиночном разряде —  Анастасия Павлюченкова
 в мужском парном разряде —  Сантьяго Гонсалес и  Скотт Липски
 в женском парном разряде —  Чжань Хаоцин и  Кристина Младенович

Общая информация 
Первым номером посева в мужском одиночном турнире стал Томаш Бердых (№ 6 в мире на тот момент). Чех, не без проблем, выиграл несколько матчей и добрался до финала, где не смог справиться с аргентинцем Карлосом Берлоком, уступив ему в решающей партии. Аргентинец, кроме чеха, переиграл на этом турнире и второго сеянного — в четвертьфинале справившись с Милошем Раоничем из Канады. Поздние стадии турнира были отмечены и удачным выступлением одного из теннисистов, начинавшим свой путь в отборочном соревновании: 104-я ракетка мира Даниэль Химено-Травер пробился из квалификации в полуфинальную стадию основного приза.

В парном разряде у мужчин турнир собрал несколько сильных команд, а финал разыграли первая и третья команда посева: более сыгранный третий альянс турнира Сантьяго Гонсалес / Скотт Липски, сломил в финале сопротивление лидеров посева Пабло Куэваса и Давида Марреро.

Первым номером посева в женском одиночном турнире стала Карла Суарес Наварро (№ 16 в мире на тот момент). Испанка в шестой раз в своей карьере на этом уровне смогла добраться до титульного матча, где впервые смогла победить. В финале Карла переиграла седьмую ракетку посева: Светлану Кузнецову, пробившуюся в финал впервые за 38 месяцев; по пути в эту стадию россиянка переиграла второго номера посева — канадку Эжени Бушар. Кузнецова во второй раз в туре ассоциации встретилась в финале одиночного соревнования с представительницей Испании и впервые проиграла (в 2002 году в борьбе за титул приза на Бали она переиграла Кончиту Мартинес). Как и в мужском турнире, в женском соревновании в финальную четвёрку также пробился один спортсмен из отборочного турнира: 120-z ракетка мира Ирина Камелия Бегу прорвалась в эту стадию попутно лишив приз пятой сеянной: Кайи Канепи.

Парный приз у женщин достался одной из сильнейших пар того периода тура — Каре Блэк и Сане Мирзе, зимбабвийско-индийский альянс выиграл титул в статусе первых сеянных, а два самых серьёзных испытания прошёл в первом круге и полуфинале: сначала единственный раз за время турнира выиграв матч на решающем тай-брейке (у альянса Ирина-Камелия Бегу / Мария Иригойен), а затем переиграв некогда сильнейшую пару мира Лиза Реймонд / Лизель Хубер.

Соревнования

Мужчины. Одиночный турнир 
  Карлос Берлок обыграл  Томаша Бердыха со счётом 0-6, 7-5, 6-1.
 Берлок выигрывает 1-й титул в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Бердых уступает 2-й финал в сезоне и 13-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed03=
| RD1-team03= С. Девварман
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= М. Эбден
| RD1-score04-1=2
| RD1-score04-2=3
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= А. Маннарино
| RD1-score05-1=3
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=4
| RD1-seed06=
| RD1-team06= А. Голубев
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3=6

| RD1-seed07=Q
| RD1-team07= Л. Майер
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=6
| RD1-seed08=6
| RD1-team08= Ж. Соуза
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=1
| RD1-score08-3=2

| RD1-seed11=
| RD1-team11= Ф. Воландри
| RD1-score11-1=4
| RD1-score11-2=3
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=WC
| RD1-team12= Г. Элиаш
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= В. Ханеску
| RD1-score13-1=3
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=6
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= Р. Албот
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=4
| RD1-score14-3=4

| RD1-seed15=
| RD1-team15= П. Карреньо
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=7
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=8 
| RD1-team16= М. Кукушкин
| RD1-score16-1=1
| RD1-score16-2=63
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=1/wc
| RD2-team01= Т. Бердых
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= С. Девварман
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= А. Голубев
| RD2-score03-1=1
| RD2-score03-2=63
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=Q
| RD2-team04= Л. Майер
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=7
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=4
| RD2-team05= Г. Гарсия
| RD2-score05-1=4
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=2
| RD2-seed06=WC
| RD2-team06= Г. Элиаш
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=3
| RD2-score06-3=6

| RD2-seed07=
| RD2-team07= В. Ханеску
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=4
| RD2-score07-3=6
| RD2-seed08=
| RD2-team08= П. Карреньо
| RD2-score08-1=3
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=3

| RD3-seed01=1/wc
| RD3-team01= Т. Бердых
| RD3-score01-1=3
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=6
| RD3-seed02=Q
| RD3-team02= Л. Майер
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=4
| RD3-score02-3=4

| RD3-seed03=WC
| RD3-team03= Г. Элиаш
| RD3-score03-1=1
| RD3-score03-2=5
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=
| RD3-team04= В. Ханеску
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=7
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=1/wc
| RD4-team01= Т. Бердых
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=
| RD4-team02= В. Ханеску
| RD4-score02-1=2
| RD4-score02-2=2
| RD4-score02-3=
}}

 Секция 2 

 Женщины. Парный турнир 
  Кара Блэк /  Саня Мирза''' обыграли  Еву Грдинову /  Валерию Соловьёву со счётом 6-4, 6-3.
 Блэк выигрывает 1-й титул в сезоне и 58-й за карьеру в туре ассоциации.
 Мирза выигрывает 1-й титул в сезоне и 20-й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Португалии

 Мировой тур ATP 2014 года
 WTA Тур 2014 года

 Мировой тур ATP 250
 Международные турниры WTA

Ссылки 
 Официальный сайт 

 
 Профиль турнира на сайте WTA 

 
 

Португалия
Теннис
Апрель 2014 года
Май 2014 года
2014